Крес — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Ле-Крес — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.
 Крес-салат — трав'яниста рослина родини капустяних.
 КРЕС (місцевість) — місцевість у Кривому Розі.
 Фелікс Крес — псевдонім Вітольда Хмелецького (1966—2022), польського письменника-фантаста.
 Крес (острів) — острів у Адріатичному морі.